Běruničky () je vesnice, část obce Běrunice v okrese Nymburk. Nachází se asi 1,8 km na sever od Běrunic.

Historie 
První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1395.

Reference

Externí odkazy 
 
 

Vesnice v okrese Nymburk
Běrunice
Sídla ve Středolabské tabuli